Harleston (Devon)
 Harleston (Norfolk)
 Harleston (Suffolk)